Викинги е името на жителите на Скандинавия, извършващи грабителски и военни походи в периода 8–11 век.

Думата викинг може също така да означава:
 „Викинг“ – серия космически апарати на НАСА за изследване на Марс
 „Изгубените викинги“ – серия компютърни игри на компанията Silicon & Synapse, Inc.
 Викинг – дивизия на танковите войски на СС
 Локхийд С-3 „Викинг“ – американски самолет за борба с подводници
 „Викинг“ – комбинирана влакова композиция, пътуваща по маршрута Черноморск (Украйна) – Минск (Беларус) – Клайпеда (Литва).

Филми 
 „Викинг“ – филм от 1928 г., САЩ.
 „Викинги“ – филм с Кърк Дъглас от 1958 г., САЩ.
 „Викинг“ – руски четирисериен филм от 2006 г.
 Викинг (ТВА) – филм в четири части – България

Други 
 „Корабите на викингите“ – филм от 1963 г., Великобритания, Югославия.
 „Най-малкият викинг“ – приключенски филм от 1989 г., Норвегия.
 „Ерик викингът“ – филм от 1989 г., Великобритания, САЩ, Швеция.
 „Саги за викингите“ – филм от 1995 г., САЩ и Исландия.
 „Астерикс и викингите“ – анимационен филм, 2006 г., Франция.

Вижте също 
 Вайкинг